Mozilla Open Badges (Open Badge Infrastructure или OBI) проект является программой Mozilla, которая выдает цифровые мини-дипломы, для аттестации навыков и достижений. Структура бейджей показывает реальные достижения и навыки, получение которых могут помочь в будущей карьере и способствовать в образовании. ОБИ позволяет эмитентам и разработчикам создавать бейджи, так же позволяет онлайн обучающимся выбирать множество различных путей развития.

Назначение значков «бейджей» 
Значки, выпущенные в рамках проекта Open Badges являются цифровыми показателями  навыков и знаний, полученных в учебной аудитории или за её пределами. Open Badges  отличаются от чисто визуальных представлений значков тем, что они содержат метаданные, указывающие на эмитент бейджа, его критерии, и прочую информацию, которые жестко закодированы в самом файле изображения. Технология поддерживает широкий диапазон типов бейджей,  разработанных в сотрудничестве с эмитентом значка. Бейджи могут указывать на "профессиональные навыки", такие как компьютерное программирование, а также "внутренние знания", как сотрудничество, или "новые навыки", как социальных медиа и Web 2.0 темы. Они могут  выпускаться при помощи традиционных образовательных учреждений, профессиональных объединений, общественных учебных организаций, внешкольных программ и Интернет-инициатив (включая MOOCs).

Эмитенты «бейджей» 
NASA, Disney-Pixar, 4-H  и DigitalMe  разработали значки для работы с проектом Open Badges . Способность выдавать бейджи была интегрирована в TotaraLMS для версии 2.4 , в Moodle  2.5  и в Blackboard версии Service Pack 12. Кроме того Mozilla, заявила, что PBS, P2PU, Intel и Департамент Образования США планируют выпускать бейджи через проект Open Badges.

Техническая информация 
 OBI построена в node.js 
 Значки представлены в форме данных JSON
 Управление осуществляется с помощью Mozilla Persona

Примечания

Ссылки 
 Open Badges Website официальный сайт  
 MozillaWiki on Badges  

Mozilla